Бивер-Фолс () — тауншип в округе Ренвилл, штат Миннесота, США.
  — город в округе Бивер, штат Пенсильвания, США.

В культуре 
 Бивер Фолс () — Британский комедийно-драматичный телевизионный сериал 2011 года.